

Стоуні-Пойнт — місто, штат Нью-Йорк
 Стоуні-Пойнт — переписна місцевість, штат Мічиган
 Стоуні-Пойнт — переписна місцевість, штат Нью-Йорк
 Стоуні-Пойнт — переписна місцевість, штат Північна Кароліна
 Стоуні-Пойнт — переписна місцевість, штат Оклахома